Archidamos může být:

 Archidamos I. – král Sparty v letech 665-645 př. n. l.
 Archidamos II. – král Sparty v letech 469-427 př. n. l.
 Archidamos III. – král Sparty v letech 360-338 př. n. l.
 Archidamos IV. – král Sparty v letech 305-275 př. n. l.
 Archidamos V. – král Sparty v letech 228-227 př. n. l.